Als Staatenhaus wird bezeichnet
 das als Vertretung der Gliedstaaten fungierende Oberhaus des indischen Parlamentes (Rajya Sabha)
 das als Vertretung der Gliedstaaten geplante Oberhaus im Reichstag nach der (nicht wirksam gewordenen) Paulskirchenverfassung
 eine Kammer des Erfurter Unionsparlaments
 ein Gebäude im Rheinpark (Köln), siehe Staatenhaus am Rheinpark